Barodet ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Barodet (18??–19??), französischer Kunstturner
 Claude-Désiré Barodet (1823–1906), französischer Politiker